Een boerderij in Willeskop: Boerderij De Pleyt
Een gemaal in Willeskop: Gemaal De Pleyt
Een waterloop in Willeskop: Maalvliet De Pleyt
Een verdedigingslinie in Willeskop: Verdedigingslinie De Pleyt